Хантили — имя нескольких хеттских царей:
 Хантили I — правил в XVI веке до н. э
 Хантили II — правил в XV веке до н. э.